Всеволод Чубенко:
 Чубенко, Всеволод Андреевич (1917—1941) — советский металлург, сталевар Криворожского металлургического завода, стахановец.
 Чубенко, Всеволод Васильевич (род. 1964) — театральный актёр, чтец, конферансье.